Кайшаури — фамилия.

 Кайшаури, Георгий Владимирович (род. 1945) — советский футболист. Мастер спорта международного класса. Заслуженный мастер спорта СССР.
 Кайшаури, Константы (род. 1952) — шведский шахматист, международный мастер (1977).